Kuba Rozpruwacz – seryjny morderca
 Jack the Ripper – francuska grupa muzyczna